Melo (apelido) — sobrenome da onomástica portuguesa.

Geografia 
 Melo (Córdova) — município na Argentina
 Melo (Cuité) — distrito do município de Cuité, Paraíba, Brasil
 Melo (Gouveia) — freguesia portuguesa do concelho de Gouveia, Portugal
 Melo (Uruguai) — cidade do Uruguai
 Munhoz de Mello — cidade do estado do Paraná, Brasil

Pessoas
 Sebastião Melo, político brasileiro, prefeito de Porto Alegre

Outros 
 Mélo — filme de 1986 de Alain Resnais
 Melo - gênero de moluscos gastrópodes

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos